

Sigle 
 National Bank of Egypt – istituto bancario egiziano

Codici 
 nbe – codice ISO 639-3 della lingua koyak aga